Le sigle IPCC peut signifier :
  ;
 Independent Police Complaints Commission, une organisation britannique.